

Niemcy 
 Dietrichsdorf – dzielnica Zahna-Elster
 Neumühlen-Dietrichsdorf – dzielnica Kilonii

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Dzietrzychowo
 Falęcin
 Straszewo
 Szczepanki
 Wietrzychowo